Motociklistična Velika nagrada Jugoslavije 1988 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 17. julija 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988
1988 v Jugoslaviji